

Patronyme 

 Edmundo Warnke (1951-), coureur de fond chilo-allemand ;
 Herbert Warnke (1902-1975), homme politique allemand ;
 Jürgen Warnke (1932-2013), homme politique allemand;
 Martin Warnke (1937-2019), historien de l'art allemand.

Divers 
 Médaille Martin Warnke, prix triennal récompensant des personnalités pour leurs réalisations scientifiques dans le domaine des études culturelles, nommé en l'honneur de Martin Warnke.